Distretto di Münster – distretto governativo della Renania Settentrionale-Vestfalia
 Distretto di Münster – distretto urbano della città di Stoccarda